Csehország
 Bořetín, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Bořetín, település a Pelhřimovi járásban